Rebbe steht für:

 Rabbiner, ein Funktionsträger in der jüdischen Religion
 Rebbe (Ilme), ein Nebenbach der Ilme
 einen anderen Namen für Admor, einen chassidischen Ehrentitel

Rebbe ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Rebbe (* 1976), deutscher Journalist und Medienmanager

Siehe auch: